Дударик — той хто грає на сопілці, дудці.
 Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» — лауреат національної премії ім. Тараса Шевченка заснована 17 жовтня 1971 року .
 Дударики (фільм) — український радянський художній кінофільм 1979 року, знятий режисером Станіславом Клименком на кіностудії ім. Олександра Довженка.
 Дударик (Леонтович), «Дударик» — одна з найвідоміших зорових композицій М.Леонтовича для мішаного хору а капела, створена на основі побутової української народної пісні.